Тройственная агрессия или тройственное вторжение может означать:
 Вторжение в Польшу
 одно из названий Суэцкого кризиса
 Тройственная интервенция